

Cinéma 

 , film italien de  sorti le .

Musique

Groupe 

 , groupe de musique français créé par Yoann l'agence en 1998 ;
 , groupe américain de rock sudiste.

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album des  sorti le .

Chanson 

 , chanson populaire sorti en 1913 ;
 , chanson d'Audioslave présente sur l'album Audioslave sorti le  ;
 , chanson de Brand New présente sur l'album Daisy sorti le  ;
 , chanson de Britney Spears présente sur l'album Femme Fatale sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Moist présente sur l'album Creature sorti le  ;
 , chanson de Seether présente sur l'album Disclaimer sorti en  ;
 Gasoline, chanson de The Weeknd sortie en

Autre 
En langue anglaise, gasoline désigne l’essence issue de la distillation du pétrole, utilisée comme carburant dans les moteurs à combustion interne.
 , magazine canadien trimestriel de rock.

Voir aussi